Джон Грэхэм «Ред» Керр (; 17 июля 1932, Чикаго, Иллинойс — 26 февраля 2009, там же) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, в 1954 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Сиракьюс Нэшнлз». Позже выступал за команды «Филадельфия-76» и «Балтимор Буллетс». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В сезоне 1954/1955 годов Керр стал чемпионом НБА в составе «Нэшнлз». Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1956, 1959 и 1963). Всего за карьеру в НБА сыграл 905 игр, в которых набрал 12 480 очков (в среднем 13,8 за игру), сделал 10 092 подбора и 2004 передачи.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Чикаго Буллз» (1966—1968) и «Финикс Санз» (1968—1970). В 1967 году признавался тренером года.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Чикаго Буллз»
Тренеры «Финикс Санз»
Родившиеся в Чикаго
Умершие в Чикаго